Die Divizia A 1951 war die 14. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 25. März 1951 und endete am 4. November 1951.

Meister wurde erstmals CCA Bukarest (später als Steaua Bukarest bekannt).

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, aus der zwei Mannschaften aufstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister
 CCA Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Locomotiva Bukarest, Știința Timișoara

Aufsteiger in die Divizia A 
CA Câmpulung Moldovenesc, Metalul Câmpia Turzii

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1951 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1951
Liga-1-Saison